szabados: társadalomtörténeti fogalom, szabaddá tett, felszabadított rabszolga vagy jobbágy
 szabados: az őrvezetői rendfokozat 19. századi megnevezése
 Szabados, magyar családnév

Földrajz
 Szabados: település a szlovákiai Rozsnyói járásban
 Szabados: Alsószabados, Felsőszabados és Kisszabados történeti, illetve rövidített névváltozata